CXF est un code qui peut faire référence à :
 Coldfoot Airport, dans la région de recensement de Yukon-Koyukuk, en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CXF est une abréviation qui peut faire référence à :
 Apache CXF (où CXF dérive des noms des projets Celtix et XFire), en informatique, un framework open-source en langage Java, facilitant le développement de services web.

Code